Ronald Spiers je ime več oseb:
 Ronald I. Spiers - ameriški častnik VM ZDA, diplomat in veleposlanik
 Ronald C. Spiers - ameriški častnik KOV ZDA